

Валя-Сатулуй () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Граждурі.
 Валя-Сатулуй () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Вулпень.

Валя-Сатулуй () — село у Кріуленському районі.